Die Denmark Open 2021 im Badminton fanden vom 19. bis zum 24. Oktober 2021 in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Finale)
 Viktor Axelsen (Champion)
 Anders Antonsen (2. Runde)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (zurückgezogen)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Ratchanok Intanon (1. Runde)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 An Se-young (Finale)
 He Bingjiao (Halbfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
 Michelle Li (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (1. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (zurückgezogen)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (1. Runde)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Finale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Halbfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (zurückgezogen)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2021
Badmintonwettbewerb in Odense Kommune
Badminton 2021